Hrvatska:
 Javornik (Dvor), naselje u općini Dvor

BiH:
 Javornik (planina u BiH), kod Tuzle
 Javornik (Vareš, BiH), naselje u općini Vareš

Slovenija:
 Javornik (planina u Sloveniji)